Армен Карапетович Гаспарян () — армянский писатель, кинорежиссёр, сценарист, продюсер.

Биография и творчество 
Родился  года в городе Ленинакане (ныне Гюмри).

 1977—1987 Русская средняя школа № 2 им. С. М. Кирова (Ленинакан).
 1987—1988 Киномеханик. Кинотеатр «Октябрь» Гюмри, Армения
 1980—1984 Художественная школа им. С. Д. Меркурова (Ленинакан).
 1989—1990 Пожарный. Государственный драматический театр им. В. Аджемяна.
 1990—1992 Киностудия «Кумайри — Феникс XXI» Курс кинорежиссуры. Мастерская Альберта Мкртчяна.
 1992—1994 Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова. Сценарный курс. Мастерская кинодраматургии. Мастер-руководитель В. К. Черных. Москва, Россия.
 С 1994 года Независимый продюсер. Кинорежиссёр, киносценарист.
 2002 Baltic Media co — production forum. Организация международной ко продукции. Рига, Латвия. Борнхольм, Дания
 2008 Стажировка — стипендия: Kunstler Haus Lukas, Аренсхоп, Германия.
 С 2016 года Соучредитель и генеральный продюсер кинокомпании «ARMEN-FILM»

Фильмография

Документальное кино 
 1994—1995 АВТОПОРТРЕТ С БИБЛИЕЙ, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер
 1995 ЛИТУРГИЯ, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер.
 1996 ОТШЕЛЬНИКИ АЛЕКСАНДРОПОЛЯ Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер.
 1997—1999 СВИДЕТЕЛИ ЗАТМЕНИЯ, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер.
 2001 ТЕРРИТОРИЯ РОЖДЕСТВА, Россия, Автор сценария, режиссёр
 2002 ХРОНИКА РЕСТАВРАТОРОВ, Россия, Автор сценария, режиссёр.
 2004 РУССКОЕ ИМЯ, Россия — Дания, Автор сценария, режиссёр
 2008 МОЙ БРАТ ЕРИСКОП, Россия — Германия, Автор сценария, режиссёр.
 2009—2011 АРМЯНСКИЙ ХЛЕБ, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер
 2014 УКРАДЕННОЕ ДЕТСТВО, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер.
 2015 БЕЛЫЙ ДЕНЬ, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер
 2015 ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер.
 2022 ПОСЛЕДНИЙ ГОРОД, Армения, Автор сценария, режиссёр, продюсер.

Сценарист художественных фильмов 
 2005—2007 ПОСЛЕДНИЙ НОЯБРЬ, Германия — Россия — Литва
 2012 ДОМ ИЗ НАДЕЖДЫ Армения — Франция
 2013 КЛЮЧИ, Армения — Франция.
 2013 ОСВОБОДИТЕЛЬ в соавторстве c Еленой Антонишиной Армения — Беларусь

Издания 
 2017 ПОХОРОНЫ МОЕЙ ЗВЁЗДОЧКИ
 2018 ТЕЛЕФОН БАБО 
 2019 ЗЕРКАЛО ГОРОДСКОГО КИНОМЕХАНИКА
 2020 МАНТАШЕВСКИЕ РЯДЫ
 2020 МОНАСТЫРСКИЙ КРЕСТ — СОВЕТСКАЯ САГА 
 2021 ПОСЛЕДНЯЯ ОСЕНЬ КЕНИГСБЕРГА 
 2023 КОЛЕСО КРАСНОГО ВЕЛОСИПЕДА 
 2023 СПОКУZА 
 2023 ЖЕЛЕЗНЫЙ КУПОЛ 
 КЛЮЧИ ОТ МОГИЛЫ (в прогрессе)
 AMERCOM. АЛЕКСАНДРАПОЛЬСКАЯ ИСТОРИЯ (в прогрессе)
 С ТОЙ СТОРОНЫ ЗЕРКАЛЬНОГО СТЕКЛА (в прогрессе)

Награды 
 ПОХОРОНЫ МОЕЙ ЗВЁЗДОЧКИ- Гран-при – высшей награды в номинации «Проза» Международного Славянского литературного форума «Золотой Витязь» (Пятигорск, Россия, 2018)
Сценарий «Последний ноябрь» — лауреат BALTIC EVENT на форуме ко продукции и церемонии вручения наград Европейской киноакадемии. Таллин, Эстония, 2012
 Приз жюри «За высокое кинематографическое мастерство в показе исторической памяти армянского народа» фильму «Белый день». Международный кинофестиваль Magnificat, Минск, Беларусь, 2015
 Номинация «Лучший документальный фильм» и приз «Лучший режиссёр» Darekh Pearl Mylliet cinema movie award — за фильм «Украденное детство» Международный кинофестиваль «ВАН» Ван, Турция, 2015
 Специальный приз SIGNIS — всемирной католической ассоциации для коммуникаций «За поэтическое раскрытые проблем современной Армении» фильму «Украденное детство», 2014
 Приз «За лучшую режиссуру» фильму «Украденное детство» Международный кинофестиваль INTIMALENTE, Касерта, Италия, 2014
 Медаль Преподобного Сергия Сергия Радонежского и приз «За лучшую операторскую работу» за фильм «Армянский хлеб» Международный кинофестиваль «Радонеж», Москва, Россия.2012
 Специальный приз Греко Католической церкви «За глубокое киносвидетельство о мужественности веры христианских армян во время Геноцида 1915 года» за фильм « Армянский хлеб» 2011
 Приз жюри «За профессионализм в раскрытии больных тем национальной истории» фильму — «Армянский хлеб» Международный кинофестиваль Magnificat, Минск, Беларусь 2011
 Приз «За высокую изобразительную культуру» фильму "Хроника реставраторов"Кинофестиваль «Дебют -Кинтоавр» Москва, Россия. 2002
 Номинация «Лучший документальный фильм» фильму «Территория Рождества» Международный телефорум «Евразия», Москва, Россия. 2001
 Приз итальянской кинокритики фильму «Свидетели затмения» Международный кинофестиваль « San Gio» Верона, Италия.1999

Примечания

Ссылки 
 
 д/ф «Армянский хлеб»
 д/ф «Украденное детство»
 telefonbabo.com/
 thearmenianbread.com/

Кинорежиссёры Армении
Сценаристы Армении
Писатели Армении
Кинорежиссёры-документалисты Армении